Aris pode referir-se a:

 Athlitikos Syllogos Aris – clube de futebol da Grécia
 Aris Limassol F.C. – clube de futebol do Chipre
 Edra-CPFL Aris – carro elétrico concebido e fabricado no Brasil

Desambiguações de esportes